Serie Mundial (en inglés: World Series) puede referirse a distintas competiciones mundiales:

 Serie Mundial (béisbol)
 Serie Mundial de Béisbol Amateur (béisbol)
 Serie Mundial de Póquer (póker)
 Serie Mundial de Rugby 7 (rugby)
 Serie Mundial Femenina de Rugby 7 (rugby)
 Serie Mundial de Fútbol (fútbol)
 ATP World Series (tenis)
 Championship Auto Racing Teams (automovilismo)
 World Series by Nissan/Renault/Fórmula V8 3.5 (automovilismo)
 Red Bull Air Race World Series (aeronáutica)